Saint Helena si può riferire a:

 St Helena Island National Park – Queensland, Australia
 Saint Helena – isola di barriera della Carolina del Sud (USA)
 Località degli Stati Uniti
 Saint Helena (California)
 Saint Helena (Nebraska)
 St. Helena (Carolina del Nord)
 St. Helena – sobborgo di Melbourne, Australia

Pagine correlate 
 Sant'Elena
 Saint Helens
 Parrocchia di Saint Helena (Louisiana)